Sarpaala Imiilaa bezeichnet:
 Sarpaala Imiilaa (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpaala Imiilaa (Fjord) (auch Sarpaq, Dragsfjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland